Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1974 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 - 
  Billie Jean King (prvakinja)
 - 
  Kerry Melville (četrtfinale)
  Evonne Goolagong (finale)
  Rosie Casals (četrtfinale)
  Virginia Wade (drugi krog)
  Lesley Hunt (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1974